«The Thrill of It All» — другий студійний британського співака Сема Сміта. Прем'єра відбулася 3 листопада 2017 року на Capitol Records.

Історія 

6 жовтня 2017 року Сміт оголосив через Twitter, що його другий альбом, під назвою «The Thrill of It All», вийде 3 листопада 2017 року. Це другий студійний альбом Сміта після його надзвичайно успішного дебютного альбому «In the Lonely Hour» (2014), який продався по всьому світу в 12 мільйонів екземплярів.

Треклист

Оцінка критиків

Чарти

Примітки 

Альбоми Capitol Records
Музичні альбоми 2017